Уикипедия на латвийски език () е раздел на латвийски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 6 юни 2003 година.

Статистика

Посещаемост 

Латвийски език
Латвийски език